Репресії — каральні заходи, покарання, вжиті державними органами
 Репресія (техніка) — метод підвищення вибійного тиску у свердловині вище пластового тиску.
 Репресія у генетиці — блокування експресії генів.
 Репресія у психології — витіснення.